AKL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Auckland, Auckland, Nuova Zelanda
 AKL – Sigla di Allgemeines Künstlerlexikon, enciclopedia universale degli artisti, in lingua tedesca
 akl – codice ISO 639-3 della lingua aklanon
 AKL – codice ISO 3166-2:PH della Provincia di Aklan (Filippine)